Шампион на Италия по футбол през сезон 1910/11 е Про Верчели.

Основен турнир

Класиране

Срещи

Група на Венето-Емилия

Класиране

Срещи

Финал

Източници 
 Италиански шампионат по футбол 1910/11 в rsssf.com

Първенство на Италия по сезон